Chart rosyjski – rasa lub odmiana rasy psa domowego z grupy chartów wyhodowana w Rosji. Nazwa stosowana zwykle w odniesieniu do ras:
 borzoj (chart rosyjski borzoj)
 chortaj

Przypisy 

Rasy psów